Charles Chauncy ist der Name folgender Personen:

* Charles Chauncy (Geistlicher, 1592) (1592–1671), englischer Geistlicher und Präsident des Harvard College
 Charles Chauncy (Geistlicher, 1705) (1705–1787), englisch-amerikanischer Geistlicher der First Church Boston